Příjmení Kopp nosí více významných osobností:

 Georg von Kopp (1837–1914) – německý kardinál římskokatolické církve
 James Charles Kopp (* 1954) – americký radikální odpůrce potratů
 Johann Kopp (politik) (1860–1942) – rakouský a český politik německé národnosti
 Josef Kopp (1827–1907) – rakouský právník a politik
 Karel Kopp (1903–1956) – český architekt, s Ferdinandem Balcárkem autorská dvojice
 Pavol Kopp (* 1978) – slovenský sportovní střelec
 Petr Kopp (* 1980) – český fotbalista

Externí odkazy